A Congregação Mariana Nossa Senhora Auxiliadora e São Luís Gonzaga é uma congregação mariana da diocese de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Foi fundada em 26 de maio de 1935 na paróquia de Sant'Ana do Paraíba pelo padre Osvaldo Schestter.

Bibliografia
Congregaciones Marianas de la Asunción (1988): Catecismo de las Congregaciones Marianas. Madrid. Salve Maria
Pio XII: Constituição Apostólica Bis Secularem Die

Ligações Externas
Portal das Congregações Marianas do Brasil

Organizações de leigos católicos